Il doppio del torneo di tennis Malta Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lionnel Barthez e Radomír Vašek che hanno battuto in finale Clinton Ferreira e Ellis Ferreira 6-2, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Wayne Arthurs /  Tom Mercer (semifinali)
 Clinton Ferreira /  Ellis Ferreira (finale)

 Michael Geserer /  Thomas Gollwitzer (semifinali)
 Lionnel Barthez /  Radomír Vašek (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Malta Challenger 1994